Kiseleff-Straße oder Kisseleff-Straße ist der Name folgender Straßen:
 Kisseleffstraße in Bad Homburg vor der Höhe, Deutschland
 Șoseaua Kiseleff in Bukarest, Rumänien